Arondismentul Beaune (în ) este un arondisment din departamentul  Côte-d'Or, regiunea  Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Arnay-le-Duc
 Cantonul Beaune-Nord
 Cantonul Beaune-Sud
 Cantonul Bligny-sur-Ouche
 Cantonul Liernais
 Cantonul Nolay
 Cantonul Nuits-Saint-Georges
 Cantonul Pouilly-en-Auxois
 Cantonul Saint-Jean-de-Losne
 Cantonul Seurre

Comune 

Beaune